Чарльз Пинкни «Чик» Хэлберт (; 27 февраля 1919 года, Олбани, штат Техас — 4 марта 2013 года, Коупвилл, штат Вашингтон) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Западного Техаса, в 1946 году заключил контракт с командой «Чикаго Стэгс», которая выступала в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), предшественнице НБА. Позже выступал за команды «Филадельфия Уорриорз», «Бостон Селтикс», «Провиденс Стимроллерс», «Вашингтон Кэпитолс» и «Балтимор Буллетс». Всего в БАА/НБА провёл 5 сезонов. Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд БАА (1947). Всего за карьеру в НБА сыграл 303 игры, в которых набрал 2671 очко (в среднем 8,8 за игру), сделал 539 подборов и 438 передач.

Смерть 
Чик Хэлберт умер 4 марта 2013 года в городке Коупвилл (штат Вашингтон) в возрасте 94 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Стэгс»
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Провиденс Стимроллерс»
Игроки «Вашингтон Кэпитолс»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Родившиеся в округе Шеклфорд
Умершие в округе Айленд